Michiel Walter Pesman (1887-1962), ingenieur, publicist en tuin- en landschapsarchitect
 Jacob Jan Pesman (1888-1950), landmachtofficier
 Jakob Jan Pesman (1898-1953), NSB-burgemeester
 Johannes Alexander Pesman (1903-1978), VVD-burgemeester
 Jacob Pesman (1914-2008), psychiater
 Jan Sijbrand Pesman (1931-2014), winnaar bronzen olympische medaille bij het langebaanschaatsen
 Jan Hendrik Pesman (1951), architect
 Roslyn Louise Pesman-Cooper (1938), hoogleraar, publiciste en wetenschapster